CCJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Calicut (India)
 ccj – codicec ISO 639-3 della lingua kasanga